Joan Capdevila i Méndez (Tàrrega, 1978), futbolista català campió del món amb la selecció espanyola de futbol 
 Joan Capdevila i Esteve (Martorell, 1965), veterinari i polític català, diputat al Congrés dels Diputats 
 Joan Capdevila Duran (Vic, 1891 - Premià de Mar, 1936), periodista català del diari El Matí i màrtir en la guerra civil espanyola
 Joan Capdevila i Nogués (Barcelona, 1921 - 2012), cineasta català
 Joan Capdevila Salvà (Barcelona, 1928 - 1985), economista, advocat i professor universitari català
 Municipal Joan Capdevila